Тяньцзиньский договор или Японо-цинское соглашение о дружбе () — соглашение между Японией и Цинским Китаем, заключенное 29 июля 1871 года в городе Тяньцзинь, Китай. Подписано с японской стороны Датэ Мунэнари, а с цинской — Ли Хунчжаном. Первый равноправный договор между Японией и Китаем. Разработкой положений документа с 1870 года занимался японский дипломат Янагивара Сакимицу.

Первоначальный проект соглашения был составлен по образцу кабального для Китая немецко-цинского договора, подписанного в Тянцзине 1871 году. Однако китайская сторона отвергла требования относительно режима наивысшего благоприятствования Японии и свободной торговле, и добавила пункты о предоставлении взаимопомощи в случае агрессии третьей стороны. В результате, японское и цинское правительства признавали право экстерриториальности граждан государства-подписанта и соглашались на совместное определение размера пошлин на импорт товаров из обеих стран. Ратификация договора была задержана до 1873 года, несмотря на реакцию ведущих государств Запада, которые видели в соглашении шаг к возможному созданию антизападной коалиции Японии и Китая.

После этого японская сторона безуспешно пыталась навязать династии Цин неравноправный договор, вроде Ансейских соглашений. Переговоры с китайцами были окончательно прерваны вспышкой японско-цинской войны 1894 года.

Источники и литература 
 Японо-цинское соглашение о дружбе // «日本大百科全書» [Энциклопедия Ниппоника]. — 第2版. — 東京: 小学館, 1994—1997. — 全26冊.

Китайско-японские отношения
Международные договоры Китая
Международные договоры Японии
Маньчжурия
Международные договоры XIX века
1871 год в политике
Июль 1871 года
История Тяньцзиня